Zola se poate referi la:

 Émile Zola, romancier francez
 Gianfranco Zola, fotbalist italian
 Zola Predosa, comună în Provincia Bologna, Italia